Худе може бити:

 Худе (Олденбург), општина у округу Олденбург, у њемачкој покрајини Доња Саксонија.
 Худе (Северна Фризија), општина у округу Нордфризланд, у њемачкој покрајини Шлезвиг-Холштајн.